Субота:
 Субота, Александр Сергеевич — белорусский легкоатлет.
 Субота, Миня (Милан) (1938—2021) — югославский композитор, музыкант, артист и фотограф из Сербии, брат Александра Суботы.
 Субота, Саша (Александр) (1935—2007) — югославский композитор и пианист из Сербии, брат Милана Суботы.